Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2003 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Mahesh Bhupathi und Max Mirny gegen Jonas Björkman und Todd Woodbridge. Björkman und Woodbridge gewannen in vier Sätzen und verteidigten somit ihren Titel. Dies war ihr zweiter gemeinsamer Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 2002) und ihr dritter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt, zudem hatten sie beide vorher schon mit anderen Partnern Grand-Slam-Turniere gewonnen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2003